Аркадий Лурье:
 Лурье, Аркадий Александрович (1916—1990) — советский художник-иллюстратор, график, художник книги.
 Лурье, Аркадий Герцович (Герцевич) — советский инженер-электротехник.